Вильгельм Людвиг Август Баденский (, также известен как граф Вильгельм Гохбергский и маркграф Вильгельм Баденский; 8 апреля 1792, Карлсруэ — 11 октября 1859, там же) — баденский принц, командир баденской бригады в составе наполеоновской великой армии, которая в 1812 году участвовала в походе на Россию. В 1819—1858 годах Вильгельм являлся председателем первой палаты баденского сословного собрания.

Биография 
Вильгельм — сын великого герцога Карла Фридриха Баденского и его второй супруги имперской графини Луизы Каролины Гейер фон Гейерсберг, дочери барона Людвига Генриха Филиппа Гейер фон Гейерсберга. Мать Вильгельма не была равнородной Церингенам, и её потомство в этом браке не включалось в число наследников маркграфского дома.

16-летний Вильгельм в 1808 году получил звание полковника. С началом Войны пятой коалиции в 1809 году, когда наполеоновские армии выступили против Австрии, принц Вильгельм решил воевать, бросил баденский гвардейский пехотный полки и поступил на службу адъютантом к маршалу Франции Андре Массена. Вильгельм Баденский принимал участие в Абенсбергском, Экмюльском, Аспернском и Ваграмском сражениях.

В 1812 году Наполеон потребовал от членов Рейнского союза предоставить контингент войск для военного похода в Россию, и великий герцог Карл Баденский назначил 20-летнего графа Вильгельма Гохбергского, единокровного брата отца, командиром баденской пехотной бригады численностью в 8 тыс. человек. Воинское соединение вошло в состав армейского корпуса маршала Клод-Виктора Перрена и дивизии генерала Хермана Виллема Данделса. При выводе наполеоновской армии из России баденская армия прикрывала переход через Березину и 28 ноября 1812 года отличилась в сражении на Березине. Баденская бригада была распущена 7 декабря 1812 года под Вильной. Вильгельму вместе с ещё 145 военными удалось выйти в Мариенвердер.

В 1819—1858 годах Вильгельм занимал должность председателя первой палаты баденского сословного собрания, созванного согласно Баденской конституции 1818 года. Завершив военную карьеру, Вильгельм занялся своими поместьями в Ротенфельсе и Августенберге, считавшихся образцовыми.

Потомки 
16 октября 1830 года принц Вильгельм женился на Елизавете Александрине Вюртембергской, дочери герцога Людвига Вюртембергского. В браке родились:
 Вильгельмина Паулина Генриетта Амалия Луиза (1833—1834)
 София Паулина Генриетта Амалия Луиза (1834—1904), замужем за князем Вольдемаром Липпским.
 Паулина София Елизавета Мария (1835—1891)
 Леопольдина Вильгельмина Паулина Амалия Максимилиана (1832—1903), замужем за принцем Германом Гогенлоэ-Лангенбургским.

Предки

Примечания

Литература 
 Philipp Roeder von Diersburg (Hrsg.): Denkwürdigkeiten des Generals der Infanterie Markgrafen Wilhelm von Baden aus den Feldzügen von 1809 bis 1815. Karlsruhe 1864 
 C. Zeller: Landwirthschaftliche Beschreibung der Guts-Wirtschaften Sr. Hoheit des Herrn Markgrafen Wilhelm von Baden, Herzogs von Zähringen etc. zu Rothenfels im Murgthale und Augustenberg bei Durlach. Karlsruhe 1838.

Баденские принцы
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Кавалеры Большого креста ордена Вюртембергской короны
Командоры Королевского венгерского ордена Святого Стефана
Кавалеры ордена Святой Анны
Кавалеры Большого креста ордена Почётного легиона